Уфимский — поселок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Краснинского сельского поселения.

Поселок основан в 1927 переселенцами — уроженцами Белебеевского уезда Уфимской губернии. В 1930 организован колхоз имени Чапаева.

География 
Расположен в восточной части района, на берегу небольшой реки — левого притока Курасана. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 49 км.

Население 

(в 1956 — 238, в 1959 — 304, в 1970 — 418, в 1983 — 457, в 1995 — 487)

Улицы 
 Улица Воровского
 Зеленая улица
 Молодежная улица
 Полевая улица
 Придорожная улица
 Центральная улица
 Школьная улица

Инфраструктура 
 Клуб
 Фап
 Школа

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района